Frey, Frei, Frej or Freyr puede referirse a:

Personas

Frey, en la realidad
 Glenn Frey, músico estadounidense, solista, compositor, actor y miembro fundador de la banda The Eagles.
 James Frey, escritor norteamericano.
 Romina Frey, abogada en Argentina.
 Łucja Frey, neuróloga y física polaca.
 Petra Frey, cantante austríaca.
 Roger Frey, político francés, fue ministro del Interior de Francia del 6 de mayo de 1961 hasta el 6 de abril de 1967.
 Sébastien Frey futbolista francés (portero).

Frey, en la ficción
 Frey en la mitología escandinava era el hijo de Njörðr y el hermano de Freyja.
Freyr (Stargate), un personaje ficticio de la serie de TV Stargate SG-1, basado en este dios.
Frey (Marvel Comics), un personaje de cómic de Marvel basado el este dios nórdico.
 Casa Frey de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego.

Frei, en la realidad
 Alexander Frei, futbolista suizo.
 Arturo Frei, político chileno.
 Carmen Frei, política chilena.
 Christian Frei, director de cine, productor y guionista suizo.
 Eduardo Frei Montalva: presidente de Chile entre 1964-1970.
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle: presidente de Chile entre 1994-2000, hijo del anterior.
 Fabian Frei, futbolista suizo.
 Familia Frei, familia de políticos chilenos.
 Frei Paul Otto, arquitecto, profesor y teórico alemán.

Frei, en la ficción
 Max Frei, narrador ficticio de novelas de fantasía rusas.

Lugares
 Frei, una municipalidad de Noruega que coincide con el territorio de la isla del mismo nombre.
 Castillo de Freÿr, un castillo en Bélgica.
 Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Otros usos
Frey, una empresa suiza de chocolate desde 1887.
Frei zu leben, una canción alemana en el certamen de Eurovisión de 1990.
FreiTek, Inc., una compañía ficticia en el universo de Star Wars.
Procedimiento de Frey, un tratamiento para la pancreatitis crónica.
Síndrome de Frey, un síndrome relacionado con los alimentos.
Frej (rompehielos), un barco llamado así por el dios Frey.

Referencias